Résultats détaillés de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 7 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte le tournoi en simple en battant Jiří Novák en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple, le  dans cette catégorie.
 En double, Joshua Eagle et Sandon Stolle s'imposent en finale face à Jiří Novák et Radek Štěpánek. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double, leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Vienne (WTA 2002) (tournoi féminin)

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Vienne
Sport en Autriche en 2002
Tennis en octobre 2002